Die Liste von Genealogie-Programmen gibt eine Übersicht von Genealogieprogrammen.

Liste

Siehe auch 
 Liste genealogischer Datenbanken

Weblinks 
 Software-Portal im GenWiki
 Kategorie Genealogiesoftware im GenWiki
 Genealogie-Freeware im GenWiki

Einzelnachweise 

Genealogie-Software